Флаг Краснока́мского городского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 мая 2008 года решением Краснокамского городского поселения № 47 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4061.

Флаг разработан на основе герба Краснокамского городского поселения. Жители Краснокамского городского поселения, а также иные лица, находящиеся на территории Краснокамского городского поселения, обязаны уважать флаг Краснокамского городского поселения.

Описание 
«Прямоугольное полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее голубую полосу, ограниченную жёлтыми линиями, расположенную по восходящей диагонали и несущую жёлтые изображения трёх стилизованных цветков лилии».

Обоснование символики 
Название города Краснокамска состоит из слов «красный», то есть красивый, и «Кама» — по названию реки, на которой стоит город.

Красота в геральдике выражается через лилию — цветок совершенства. Лилия, уложенная на синей полосе, означает название города «Краснокамск».

Красный цвет (цвет полотнища) — символ мужества, самоотверженности, труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты.

Синий цвет (лазурь) в геральдике — символ чести, славы, преданности, истины, добродетели и чистого неба.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике символизирует прочность, величие, интеллект, великодушие, богатство.

Авторская группа 
Рабочая группа по разработке флага:
 Ю. В. Чечеткин — глава Краснокамского городского поселения;
 В. В. Шестаков — исполняющий обязанности председателя Думы Краснокамского городского поселения;
 Н. М. Дейкало — заместитель главы по социальному развитию;
 Г. Ю. Рябова — управляющий делами администрации Краснокамского городского поселения;
 О. А. Бурдина — начальник управления по молодёжной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения;
 О. С. Айзатулова — заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Краснокамского городского поселения;
 депутаты Думы Краснокамского городского поселения А. Ф. Гайфиев, Л. А. Гладких, Н. В. Савиновская.

Вексиллологическая доработка: В. Л. Созинов. Компьютерный дизайн: А. Горенкина.

Примечания 

Флаги городов России